Labyrint může být:

obecně
 labyrint – místo, které se podobá bludišti 

v architektuře
 labyrint (starověk) – starověká stavba (chrám, palác) se složitou stavební dispozicí – např. ve Starověkém Egyptě
 Mínóův labyrint – labyrint na Krétě (pravděpodobný původ tohoto slova)
 labyrint (středověk) – ve středověku druh dekorace nebo stěny

v anatomii 
 labyrint (ucho) – část vnitřního ucha
 dutinky čichové kosti

v zoologii 
 labyrint (dýchací orgán) – nadžaberní orgán labyrintních ryb určený pro přímé dýchání atmosférického vzduchu

v technice a fyzice 
 lomený tvar dráhy (obvykle průtoku) s těsně navazujícími pravoúhlými změnami směru
 labyrint (akustika) – v akustice dlouhý zvukovod s opakovaně lomeným tvarem na dokonalé utlumení zvuku
 labyrint – typ speciálního bezkontaktního těsnění

v hornictví
 labyrint (hornictví) – technické zařízení užívané v hornictví na prodloužení sedimentace

v kultuře
 Labyrint světa a ráj srdce – kritická (zastarale satirická alegorie) Jana Ámose Komenského
 Labyrint – české nakladatelství
 Labyrint: výbor západních vědecko-fantastických povídek, SNKLU Praha 1962, výběr a ilustrace Adolf Hoffmeister
 Labyrint (film, 1986) – americko-britský film z roku 1986
 Labyrint (film, 1996) – televizní film z roku 1996
 Labyrint (film, 2012) – český film z roku 2012
 Labyrint (seriál) – český seriál z roku 2015
 Labyrint revue – český kulturní časopis, původně vycházející pod názvem Labyrint Faunův labyrint – španělský film Guillerma de Tora z roku 2006
 bývalý název pražského Švandova divadla v letech 1992–1998 (bývalé Realistické divadlo)
 Labyrint – televizní opera Giana Carla Menottiho z roku 1963
 Labyrint (album)'' – album skupiny Arakain z roku 2006
 Labyrint (kapela) – kapela, Uppsala

Související články 
 Labyrinth